Анна-Мария — сложное женское имя, образованное от имён Анна и Мария.

Носительницы имени 
 Анна-Мария Датская (род. 1946) — экс-королева Греции.
 Анна Мария Мекленбургская (1627—1669) — герцогиня Саксен-Вейсенфельсская.
 Анна-Мария Орлеанская (1669—1728) — королева Сардинии.

Объекты 
 Анна-Мария — посёлок в США.
 (3667) Анна-Мария — астероид.

Коллективы 
 Анна-Мария (дуэт) — украинский музыкальный дуэт сестёр-близнецов Анны и Марии Опанасюк